L'école de Velkua () ou école de Palva () est une école située dans le quartier de Velkua à Naantali en Finlande.

Présentation 
L'école est située dans l'ile de Palva accessible par des traversiers.
L'école de Velkua est une école primaire où l'enseignement est dispensé de la maternelle à la neuvième année.
Une partie de l'enseignement des langues est organisée à distance en coopération avec d'autres écoles de Naantali.

La nature de l'archipel entourant l'école est utilisée de plusieurs façons dans l'enseignement. 
Par exemple, l'enseignement pratiqué dans la forêt voisine de l'école est utilisé quotidiennement comme un lieu pour l'apprentissage fonctionnel. 
Les écoliers de Velkua apprennent à être des insulaires qui peuvent survivre en mer et dans la forêt, apprennent à respecter la nature et à aimer être près de la mer, et apprécient les compétences manuelles.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Carte

Articles connexes 

 
Établissement scolaire fondé en 1908
Bâtiment à Naantali
Enseignement à Naantali
Velkua